«Ме́дичи» () — итало-британский драматический телесериал о династии Медичи, действие которого происходит в XV веке. Первый сезон вышел под названием «Медичи: Повелители Флоренции» (). Главные роли исполнили Дастин Хоффман (Джованни ди Биччи де Медичи), Ричард Мэдден (Козимо ди Джованни де Медичи), Стюарт Мартин (Лоренцо Медичи Старший) и Дэниел Шарман (Лоренцо Великолепный).

18 октября 2016 года в Италии на телеканале Rai/1 состоялась премьера сериала; первая серия привлекла к экранам рекордные 7,6 млн зрителей.

Ещё до премьеры первого сезона телесериал был продлён на второй сезон, премьера которого состоялась 23 октября 2018 года. Второй сезон вышел с новым подзаголовком «Медичи: Великолепный» () и сосредоточился на заговоре Якопо Пацци (Шон Бин) против дома Медичи во главе с Лоренцо Великолепным (Дэниел Шарман). 2 декабря 2019 года состоялась премьера третьего сезона, в центре сюжета которого — война Флоренции с папой Сикстом IV и королём Неаполя Фердинандом I, последующее возвышение Лоренцо Великолепного и последние годы его правления.

Сюжет 
Флоренция, XV век. Протагонист Козимо де Медичи становится главой Флорентийской республики в 1434 году. Козимо унаследовал Банк Медичи от своего отца Джованни, который был отравлен при загадочных обстоятельствах. Во флэшбеках (20 лет в прошлое) действие переносится во Флоренцию времён Джованни, и мы можем наблюдать его взаимоотношения с сыновьями Козимо и Лоренцо.

Актёрский состав

Первый сезон 
 Ричард Мэдден — Козимо ди Джованни де Медичи, глава семьи Медичи после смерти своего отца Джованни.
 Стюарт Мартин — Лоренцо Медичи Старший, брат Козимо.
 Аннабель Шоли — Контессина де Барди, жена Козимо.
 Гвидо Каприно — Марко Белло, друг и доверенный союзник Козимо.
 Алессандро Спердути — Пьеро ди Козимо де Медичи, сын Козимо.
 Кен Бонс — Уго Бенчини, управляющий банком Медичи.
  — Ринальдо Альбицци, враг Козимо.
 Дэниел Калтагироне — Андреа Пацци, могущественный член сеньории.
  — Лукреция Торнабуони, жена Пьеро.
 Алессандро Прециози — Филиппо Брунеллески, архитектор.
 Юджинио Францесини — Орманно Альбицци, сын Ринальдо и Алессандры.
 Сара Фельбербаум — Маддалена, любовница Козимо в Венеции и Флоренции.
 Мириам Леоне — Бьянка, любовница Козимо в Риме.
 Майкл Шерми — Риккиардо, гражданин Флоренции, преданный Козимо.
 Татьяна Инес Нардони — Эмилия, служанка Контессины.
 Валентина Черви — Алессандра Альбицци, жена Ринальдо.
 Брайан Кокс — Бернардо Гваданьи, гонфалоньер справедливости (председатель Сеньории).
 Дастин Хоффман — Джованни ди Биччи де Медичи, отец Козимо и Лоренцо.
 Дэвид Брэдли — Алессандро де Барди, тесть Козимо.
 Фортунато Серлино — Мастро Бредани.
 Андреа Тидона — папа Мартин V 
 Дэвид Бампер — папа Евгений IV

Второй и третий сезоны 
 Шон Бин — Якопо Пацци
 Дэниел Шарман — Лоренцо ди Медичи, старший сын Пьеро.
 Бредли Джеймс — Джулиано ди Медичи, младший сын Пьеро.
 Джулиан Сэндз — Пьеро ди Козимо де Медичи, старший сын Козимо.
 Каллум Блейк — Карло де Медичи, младший сын Козимо.
 Луи Партридж — Пьеро де Медичи Глупый, старший сын Лоренцо.
 Уильям Франклин Миллер — Джованни де Медичи, младший сын Лоренцо.
 Грейс Мэй О'Лири — Маддалена Медичи, дочь Лоренцо
 Джейкоб Дудман — Джулио де Медичи, сын Джулиано и Фьоретты.
 Себастьян де Соуза — Сандро Боттичелли, живописец.
 Сюнневе Карлсен — супруга Лоренцо Клариче Орсини.
 Матильда Анна Ингрид Лутс — Симонетта Веспуччи.
 Рауль Бова (2-й сезон) и Джон Линч (3-й сезон) — папа Сикст IV.
 Макс Кручиани — Галеаццо Мария Сфорца, герцог Миланский.
 Сара Пэриш — Лукреция Торнабуони, жена Пьеро ди Медичи.
 Аврора Руффино — Бьянка Медичи.
 Алессандра Мастронарди — Лукреция Донати, любовница Лоренцо.
 Дэвид Брэндон — Чезаре Петруччи.
 Джек Бэннон — Анджело Полициано.
 Якопо Ольмо Антинори — Бастиано Содерини.
 Маттео Мартари — Франческо Пацци.
 Чарли Викерс — Гульельмо Пацци.
 Джейкоб Форчун-Ллойд — Франческо Сальвиати. 
 Роуз Уильямс — Катерина Сфорца.
 Тоби Регбо — Томмазо Перуцци. 
 Кьяра Баскетти — Фьоретта Горини.
 Мариуш Бизау — Джироламо Риарио в юности.
 Джек Рот — Джироламо Риарио в зрелости.
 Джонни Харрис — Бруно Бернарди.
 Франческо Монтанари — Джироламо Савонарола.
 Рэй Стивенсон — Фердинанд I, король Неаполя. 
 Марко Фоски — принц Альфонс, сын Фердинанда I. 
 Гайя Вайсс — Ипполита Мария Сфорца, жена принца Альфонса. 
 Мануэль Коши  — папа Павел II.
 Нери Маркоре — папа Иннокентий VIII.

Разработка и производство 
Телесериал был создан совместно Фрэнком Спотницем («Секретные материалы» и «Человек в высоком замке») и Николасом Мейером («Звёздный путь 2: Гнев Хана»). Серджо Мимика-Геззан («Столпы Земли») срежиссировал все восемь серий первого сезона. Хотя действие и происходит в Италии, все актёры, в том числе и итальянские, говорят на английском языке.

Эпизоды

Места съёмок

Лацио 
 Замок Орсини-Одескальки, Браччано
 Вилла Фарнезе, Капрарола
 Витербо
 Замок Рота, Тольфа
 Вилла Адриана
 Замок Санта-Севера, Санта-Маринелла
 Пантеон

Тоскана 
 Флоренция
 Пьенца
 Баньи Виньоне

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2016 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2019 году
Драматические телесериалы Великобритании
Исторические телесериалы Великобритании
Приключенческие телесериалы Италии
Исторические телесериалы Италии
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Италии
Исторические телесериалы о XV веке
Флоренция в кинематографе
Фильмы о Леонардо да Винчи
Телесериалы Rai
Телесериалы Lux Vide